Алекса́ндр Никола́евич Замя́тин:
 Замятин, Александр Николаевич (1879—1918) — российский геолог.
 Замятин, Александр Николаевич — советский спортсмен, педагог. Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Костромского технологического института (1967—1993).